Pojem Stradunia je nejednoznačný a může mít následující významy:

Jméno řeky 
 Stradunia (řeka) – řeka v jihozápadním Polsku v Opolském vojvodství, levý přítok Odry

Jméno vsi 
 Stradunia (Opolské vojvodství) – ves v Opolském vojvodství, v powiatu Krapkowickém, ve gmině Walce